Het jaar 18 n.Chr.
 Het jaar 18 v.Chr.
 18 (getal), het getal 18
 18 (album van Jeff Beck & Johnny Depp), muziekalbum
 18 (album van Moby), muziekalbum
Adolf Hitler, zijn initialen A en H hebben rangnummer 1 en 8 in het alfabet